Headstrong – singel grupy Trapt
 Headstrong – album muzyczny Ashley Tisdale